"I Go to Rio" é uma canção popular escrita por Peter Allen e Anderson Adrienne, e gravada por Allen. Tornou-se a canção assinatura de Allen, além de ter sido regravada por Peggy Lee e Pablo Cruise, entre outros, e também foi destaque em trilhas sonoras de filmes.

Singles de 1976
Singles de 1977
Canções compostas por Peter Allen